Althöfen ist ein deutscher Ortsname:
 Althöfen, bis 1936 Dziersken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Dzierzki, Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Althöfen (Dorf), bis 1938 Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Bagienice (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Althöfen (Gut), bis 1938 Bagnower Wald, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Bagnowski Dwór, Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Althöfchen
 Althofen (Begriffsklärung)